Vakereča ima više značenja:
 Vakereča (Areco)
 Vakereča (Firenca)